Unternährer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Unternährer (1759–1824), Schweizer Gründer der Antonianer
 Beat Unternährer (1942–2012), Schweizer Politiker (SVP)
 Kaspar Unternährer (1621–1653), Schweizer Bauernführer
 Marc Unternährer (* 1975), Schweizer Musiker und Hochschullehrer
 Mathieu Unternährer (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler